Schaaffhausen ist der Name von

 Abraham Schaaffhausen (1756–1824), Bankier
 Albert Schaaffhausen (1876–1960), deutscher Bauexperte, der vor allem als Kolonialarchitekt in Deutsch-Samoa tätig war
 Elisabeth Deichmann-Schaaffhausen (1811–1888), genannt Lilla, Tochter des Kölner Bankiers Abraham Schaaffhausen und Schwester von Sibylle Mertens-Schaaffhausen
 Hermann Schaaffhausen (1816–1893), deutscher Anthropologe
 Sibylle Mertens-Schaaffhausen (1797–1857), genannt Rheingräfin, Tochter des Kölner Bankiers Abraham Schaaffhausen

Siehe auch:
 A. Schaaffhausen’scher Bankverein
 Schaafhausen
 Schaffhausen (Begriffsklärung)
 Schaffshausen
 Schafhausen